Fittja (metrostation) - metrostation gelegen in onderstaande wijk
 Fittja (wijk) - wijk in de agglomeratie Stockholm